Gemeindegraben ist ein Gewässername:

 Gemeindegraben (Banderbach), rechter Zufluss des Banderbachs (zur Bibert) bei Wachendorf, Gemeinde Cadolzburg, Landkreis Fürth, Bayern
 Gemeindegraben (Gumpenbach) – zwei Zuflüsse des Gumpenbachs (zum Moosgrabens, zur Zusam) vor der Mertinger Hölle im Gemeindegebiet von Mertingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern; flussabwärts:
 Gemeindegraben II, rechter Zufluss
 Gemeindegraben I, rechter Zufluss
 Gemeindegraben (Hörlgraben), linker Zufluss des Hörlgrabens (zur Paar) vor Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gemeindegraben (Pulkau), rechter Zufluss der Pulkau bei Pernhofen, Stadt Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Gemeindegraben (Salchgraben),  linker Zufluss des Salchgrabens (indirekt? zum Litzldorfer Bach, zum Kirchbach) bei Kleinholzhausen, Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gemeindegraben (Tegernseegraben), linker Zufluss des Tegernseegrabens (zur Loisach) am Weidfilz bei Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Poppenhausener Gemeindegraben, rechter Zufluss der Wern in Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Gemeindebach